Торнбург има више значења:
 Торнбург (Ајова)
 Торнбург (Пенсилванија)